Најантик има више значења:
 Најантик (Конектикат)
 Најантик (Илиноис)